W Rumunii
 Ciurești – wieś w okręgu Aluta, w gminie Corbu
 Ciurești – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Vedea
 Ciurești – wieś w okręgu Gałacz, w gminie Bălășești